Cooke kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Montague Cooke, Jr.
 Mordecai Cubitt Cooke
 Theodore Cooke
 William Bridge Cooke

Robotskapade auktorsförkortningar